Jméno a příjmení Jan Kuklík nosí více osobností:

Jan Kuklík (1940–2009) (1940–2009) – český historik, univerzitní profesor, otec Jana (* 1967)
Jan Kuklík (právník) (* 1967) – český právník a právní historik, univerzitní profesor, syn Jana (* 1940)